Вьетчи́ () — город и округ на севере Вьетнама; административный центр провинции Футхо. Население города по данным на 2009 год составляет 99 147 человек; население округа Вьетчи на 2010 год — 260 288 человек. Площадь округа — 110 км². Расположен в 75 км от Ханоя и в 1794 км от Хошимина.

Крупный промышленный центр. Крупный речной порт страны (по объему грузоперевозок на втором месте следом за Ниньбинем): 1,493 млн тонн в 2010 году.

В районе Вьетчи во время правления династии Хонг-банг была расположена столица древнего вьетского государства Ванланг — город .

Климат

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама